Браун, Уэйн (род. 1977) — английский футболист, защитник.
  (род. 1988) — английский футболист, полузащитник.
 Браун, Уэйн (род. 1969) — английский снукерист.